Följande personer med efternamnet Garve är kända:
 Andrew Garve, brittisk författare.
 Carl Bernhard Garve, tysk präst.
 Christian Garve, tysk filosof.

Efternamn